Aleksandr Golovin (kunstenaar) (1863–1930) was een Russisch kunstschilder en theaterdecorateur
 Aleksandr Golovin (voetballer) (1996–) is een Russisch voetballer